Хéвра кáдиша (ед. ч. хеврá кадишá, хéвра кади́ше , от иуд.-арам.  — «святое (посвящённое) братство», мн. ч. хеврé кади́ше) в иудаизме — погребальное братство богоугодно-благотворительного характера. Ещё в XIX веке составляли необходимую принадлежность каждой еврейской общины.

История 
Возникли повсеместно одновременно с появлением главных атрибутов оседлой общинной жизни — кладбища и постоянной синагоги. Предназначались для исполнения многообразных функций из области общественного призрения; согласно уставу, каждое братство было обязано:
 навещать больных общины, как богатых, так и бедных, а последних лечить за счёт братства;
 ночевать у более тяжких больных;
 заведовать кладбищем, взимать при похоронах ту или другую плату за место, а бедных хоронить бесплатно;
 оказывать помощь бедным раздачей милостыни;
 предоставлять странникам временный приют и ночлег.

Членство 
«Святые братства» представляли организации более или менее демократические; членами их могли быть все местные жители, пользовавшиеся правом оседлости; допускались к участию даже женщины; вступление в члены не было ограничено даже возрастом; принимались и малолетние; рабби Шнеур Залман был принят в лиозненское братство на втором году жизни; в некоторых местах мальчиков записывали в братство при обряде обрезания. Принимаемый в члены обязан был сделать известный взнос в пользу братства.

Организация 
Члены братства делились на «товарищей» (, хавери́м) и «прислужников» (, шамаши́м). Лишь пройдя стадию «прислужника» можно было стать полноправным «товарищем». Тяжёлые обязанности (например, хоронить покойников, быть на посылках у братства) исполняли прислужники. Обязанности малолетних прислужников должны были исполняться их родителями. Впрочем, всякий имел право нанять за себя платных исполнителей.

Члены братства подразделялись на «знамёна» (). Каждое «знамя» отбывало службу известную часть года.

Во главе братства стояли «распорядители» (габаи́м), число коих в разных братствах было различным (от 1 до 3-х). Порой к габаим избирались ещё доверенные лица (неэмани́м), которые были обязаны следить за правильностью поступления и расходования братских сумм. Братство избирало иногда специального «хранителя пинкоса» и назначало распорядительниц из женщин (), которые, однако, занимали подчинённое положение. Там, где были несколько габаим они исполняли свои обязанности в известные сроки и каждый очередной габай назывался пáрнас-хóдеш («парнас на месяц»). Габай наблюдал за исполнением братьями их обязанностей; ему непосредственно были подчинены «прислужники», беспрекословно ему повиновавшиеся; он заведовал братскими суммами (а там, где существовали неэманим, сообща с ними) и обязан был отчитываться.

Взносы 
Средства братств составлялись из членских взносов — сумм, вырученных за места на кладбище, из разных других поступлений, например, сборов во время торжеств (при обряде обрезания, на свадьбах) и взносов посторонних лиц.

Церемонии 
Члены хевры кадиши имеют свои особые покаянные молитвы (слихóт).

Ритуальное омовение 
Церемония обмывания покойника перед погребением именуется  (тóгора, тáхара).

См. также 
 Кадиш

Примечания

Ссылки 
 

Похоронные традиции в иудаизме
Арамейские слова и выражения
Еврейские объединения